Liste der Verteidigungsminister der Republik Zypern seit der Unabhängigkeit im Jahre 1960:

Weblinks 
 Mission: Former Ministers of Defence, mod.gov.cy, abgerufen 4. Januar 2015 

Zypern, Republik
!